Hawkins [hókins] může znamenat:

příjmení
 Barry Hawkins (* 1979) – anglický hráč snookeru
 Coleman Hawkins (1904–1969) – americký jazzový saxofonista
 Howie Hawkins (* 1952) je americký odborář, dělník, politik a ekologický aktivista
 Justin Hawkins (* 1975) – hardrockový zpěvák a kytarista
 Paula Hawkins (* 1972) – britská spisovatelka
 Ronnie Hawkins (1935–2022) – americký hudebník
 Sally Hawkins (* 1976) – britská divadelní, filmová a rozhlasová herečka
 Screamin' Jay Hawkins (Jalacy Hawkins; 1929–2000) – afroamerický zpěvák
 Sophie B. Hawkins (* 1964) – americká zpěvačka a skladatelka
 Taylor Hawkins (1972–2022) – americký bubeník

jiné významy
 Třída Hawkins – třída britských těžkých křižníků
 HMS Hawkins (D86)
 Sadie Hawkins – jedenáctá epizoda čtvrté série amerického hudebního televizního seriálu Glee

Podobná příjmení 
 Hawkens
 Hawking

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení